Сент-Арме́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на захід від Парижа, 100 км на південний захід від Ренна, 10 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 391 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 866,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Сент-Армель
 Сент-Армель на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Армель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан